Філіп I Красивий — король Кастилії, Леону та Гранади.
 Філіп IV (король Франції) — французький король.